Finalen av Svenska cupen 2018/2019 spelades den 30 maj 2019 på Bravida Arena i Göteborg. Det var BK Häckens tredje final medan det var AFC Eskilstunas första final. BK Häcken besegrade AFC Eskilstuna med 3–0 i finalen. Finalvinsten gav BK Häcken en plats i den andra kvalomgången av Europa League 2019/2020.

Lagens väg till finalen 
Resultaten står i favör till respektive lag.

Matchen 
{{Resultat med trupp
|bild                = 
|datum               = 30 maj 2019
|tid                 = 
|lag1                = BK Häcken
|lag2                = AFC Eskilstuna
|resultat            = 3 – 0
|halvtid             = 1 – 0
|mål1                = Alexander Faltsetas Joona Toivio Viktor Lundberg 
|mål2                = 
|arena               = Bravida Arena
|spelplats           = Göteborg
|publik              = 4958
|domare              = Kristoffer Karlsson
|rapport2 = Rapport
|assisterande domare = Fredrik NilssonMagnus Sjöblom
|fjärdedomare        = Bojan Pandzic
|kitlag1=

|trupplag1 = 
|kitlag2=

|trupplag2 = 
}}

Referenser

Svenska cupen i fotboll 2018/2019
2018/2019